Maligne hyperthermie, een erfelijke spieraandoening
 Malaysia Airlines, een luchtvaartmaatschappij aangeduid met IATA-code MH
 Marshallees, een taal aangeduid met ISO-code mh
 .mh, het achtervoegsel van domeinnamen op de Marshalleilanden
 mH (millihenry) of MH (megahenry), natuurkundige eenheden; zie Henry (eenheid)